Kamogawa (Chiba),een stad in de Japanse prefectuur Chiba
Kamogawa (Okayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Okayama